Esistono più comuni francesi con questo nome

Lavaur – Dordogna
Lavaur – Tarn